Retortillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Retortillo de Soria (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Soria, 
 Retortillo (ort), Kantabrien, Provincia de Cantabria, 
 Retortillo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Retortillo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar